3 miejscowości w Polsce: 
 Prażmów – wieś w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Stężyca 
 Prażmów – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Burzenin 
 Prażmów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Prażmów

Zobacz też: Nowy Prażmów